Скорбящий Иисус () — один из старейших памятников на территории Украины, посвящённый национально-освободительной войне под руководством Богдана Хмельницкого. Установлен в пгт Сатанов Городокского района Хмельницкой области Украины.

История 
В сентябре 1653 года казацкое войско подошло к Сатанову, тогда одному из богатейших городов Подолья. Городок окружали мощные стены, однако горожане сами отворили ворота перед армией Хмельницкого. Не сдался только гарнизон Сатановского замка. Вскоре гарнизон замка вместе с прятавшимися за его стенами мирными жителями, (поляками и украинцами-униатами), был истреблён казаками. После того, как Сатанов был отбит войском коронного гетмана Мартина Калиновского, за поддержку повстанцев всё православное население Сатанова приговорили к казни. Позже трибунал смягчил приговор — казнили только каждого десятого, невзирая на пол и возраст.

В память о «спасении» Сатанова от бунтовщиков и о жертвах содеянной казаками резни пан М. Калиновский приказал построить памятный знак — на четырёхметровую колонну установили скульптуру скорбящего Иисуса (последняя около 1 м высотой).

Фигура Христа выполнена в наивно-примитивистском стиле, по-видимому, её автором был кто-то из местных умельцев. Отштукатуренная цементом колонна-постамент дисгармонирует с покрытой лишайником старинной скульптурой. Точно неизвестно, почему монумент соорудили не в центре города на рыночной площади или возле костёла. Не исключено, что памятник поставили на братской могиле защитников замка. Ныне памятник стоит на задворках поселковой больницы.

Литература 
 Мошак М. Сатанівська здоровниця та подорож туристичними стежками Поділля. — Кам’янець-Подільський, 2008. — С. 10.
 Скорботний Ісус // Перова Олена, Байдак Ігор. Сатанів — місто-легенда, місто-курорт: Інформаційний довідник (історія, санаторії, екскурсії). — Хмельницький: Видавництво Алли Цюпак, 2007. — С. 7—8.
 Крушинська О. Небо на стелі. Французьке дежа-вю. Ісус у Сатанові: Серія «Дивні пам’ятки України» // Міжнародний туризм. — 2008. — № 1(79). — С. 118—119.

Ссылки 
 Енциклопедія пам’яток. Колона з фігурою скорботного Ісуса

Здания и сооружения, построенные в 1653 году
Колонны Украины
Памятники Хмельницкой области
Иисус Христос в искусстве